Миллеровская яма — лагерь для советских военнопленных на территории города Миллерово Ростовской области; входил в состав концлагеря «Дулаг-125» (Durchgangslager 125).

Через него прошло не менее 120 тыс. военнопленных, их них более 40 тыс. погибли.

История 

28 июня 1942 года немецкие войска начали наступление на южном направлении, известное как план «Блау». В начале июля, заняв Воронеж (пал 6 июля), 4-я танковая армия вермахта развернулась на юг и двинулась на Ростов, практически не встречая сопротивления. 12 июля наступающие с севера части 4-й танковой армии соединились в районе Миллерово с наступавшей с запада частями 1-й танковой армии. В окружение, известное как «миллеровский котёл» попали около  и командиров 9-й, 24-й и 38-й советских армий. К 15 июля 1942 года немецкие части оккупировали Миллерово. В период с 15 по 17 июля в районе Миллерово было захвачено в плен 75 тыс. советских воинов.

Во время оккупации в городе Миллерово располагалось несколько концлагерей. Самый масштабный назывался «Миллеровская яма». Это был временный, пересыльный лагерь, в которых военнопленные находились на открытом воздухе, их быт и питание не были организованы. Во время наступления немецких войск в 1942 году пленных было настолько много, что их не успевали отправлять на запад, и заключенные пребывали в этом концлагере месяцами, хоть он и был временный. Советские военнопленные находились под открытым небом с июля по декабрь 1942 года: летом под нестерпимой жарой, а зимой на сильном морозе.

Концлагерь располагался в долине реки Глубокой, южнее Миллерово. Место для лагеря немцами было выбрано очень «удобное». В котловине по обеим сторонам реки берега возвышались  вся местность с высоты отлично просматривалась, что было препятствием для побегов. Позже немцы установили колючую проволоку, вышки и использовали собак. Рядом находилась Орджоникидзевская железная дорога (ныне Северо-Кавказская железная дорога), что позволяло оперативно отправлять людей в Германию.

После освобождения Ростовской области от фашистов, в конце марта 1943 года, специальной комиссией были произведены вскрытия захоронений на территории лагеря.

Память 

 Первым монументом погибшим советским воинам стала мемориальная плита на большом камне из местного природного песчаника. На табличке написано: «Жертвам фашизма, павшим в период оккупации г. Миллерово, 1942—1943 гг.».
 В 1970 году начался сбор денег на создание монумента погибшим, одновременно был заложен 9 мая 1970 года памятный знак. Инициаторами создания на этом месте памятника были местные жители, скульптор — И. М. Чумак (Заслуженный художник Украинской ССР) и архитектор — В. М. Житомирский.
 В 1980 году на месте бывшего концлагеря был открыт мемориал «Жертвам фашизма».
 В начале 2000-х годов здесь на народные деньги была установлена часовня.

Литература 
 Беницкий А. С., Беницкий К. С. Миллерово. Монография. Луганск, 2013.
 Кузьменко Е. П. Мой город Миллерово. Ростов-на-Дону, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Kriegsgefangenenlager: Liste
 Яма смерти. 70 лет спустя.
 Миллеровская яма или «Дулаг-125»
 Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась свобода
 Точка на карте (видео)

Лагеря военнопленных нацистской Германии
1940-е годы в Ростовской области